solidus (leesteken), een leesteken ( ∕ )
solidus (munt), een Romeinse munt
solidus (thermodynamica), een verband tussen de samenstelling van een materiaal en de temperatuur waarbij de faseovergang van compleet vast naar partiële smelt plaatsvindt